Der Notfallgipfel der Arabischen Liga zur Situation am Golf (Emergency Arab League Summit) am 30. Mai 2019 war eine Mitgliederversammlung des Golf-Kooperationsrates sowie der Arabischen Liga in Dschidda.
Er wurde von Salman ibn Abd al-Aziz dem Herrscher des Mitgliedstaates Saudi-Arabien einberufen.

Teilnehmer 
Zu den eingeladenen Teilnehmern gehörte Tamim bin Hamad Al Thani, der Emir von Katar, den das Haus Saud die vorangegangenen zwei Jahre samt seinem Staat boykottiert hatte. Mohammed VI. (Marokko) entsandte seinen Bruder Prinz Moulay Rachid als Vertreter des Mitglieds der Arabischen Liga, Marokko, zu diesem Treffen.

Tagesordnung 
Salman ibn Abd al-Aziz beklagte, dass die Entwicklung nuklearer Fähigkeiten und ballistischer Raketen im Iran die regionale und globale Sicherheit gefährde. Die Regierung in Teheran stelle ein Risiko für maritime Handelswege und die weltweite Ölversorgung unter “himmelschreiender Missachtung” von UN-Verträgen dar. Er suggerierte eine iranische Autorenschaft der Attacken auf Öl-Tanker und auf Öl-Versorgungseinrichtungen in Ende Mai 2019.

Drei Tage später am 1. Juni 2019 fand der 14. Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Mekka statt.

Einzelnachweise 

Politische Veranstaltung 2019
Geopolitik
Internationale Konferenz (Politik)